Шембри () — итальянская и мальтийская фамилия. Известные носители:

 Шембри, Андре (род. 1986) — мальтийский футболист.
 Шембри, Антонио (1813—1872) — мальтийский орнитолог.
 Шембри, Брайан (род. 1961) — мальтийский дирижёр и пианист.